Schich ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Schich (1889–1940), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Winfried Schich (1938–2021), deutscher Historiker